A brit nagydíj volt a 2014-es MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték augusztus 31-én.

A királykategória versenyét Marc Márquez nyerte, a Moto2-ben Esteve Rabat végzett az élen, míg a Moto3-ban Álex Rins diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Források 

Brit
motogp